Ниже приведен список всех матчей футбольного клуба «Динамо» (Киев) в турнирах под эгидой УЕФА, места проведения этих матчей, а также авторы голов в составе «Динамо».

Турниры под эгидой УЕФА начали проводится с сезона 1955/1956, а с сезона 1965/1966 в них начали участвовать и советские футбольные команды. Первым представителем СССР в еврокубках было именно «Динамо» (Киев). В разное время УЕФА проводила розыгрыши Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков, Кубка УЕФА (стал преемником Кубка ярмарок), Суперкубка УЕФА и Кубка Интертото.

Общий результат 
На 24 ноября 2021

Результаты

Финалы

Лучшие бомбардиры «Динамо» в еврокубках 
В списке представлены футболисты, которые в турнирах под эгидой УЕФА забили за киевское «Динамо» 10 и более мячей. Жирным шрифтом отмечены футболисты, которые продолжают выступления в составе столичного клуба.

Результат по странам

Рейтинг УЕФА с 2007 года 
Источник:

Примечания

Ссылки 
 Наши в еврокубках
 Все еврокубковые матчи клуба Динамо Киев

ФК «Динамо» Киев
Украинские футбольные клубы в еврокубках